Arana ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Roque Esteban Arana (1916–2003), argentinischer Geistlicher, Bischof von Río Cuarto
 Agustín Sauto Arana (1908–1986), spanischer Fußballspieler
 Arturo Ossorio Arana (1902–1967), argentinischer Militär
 Beatriz Enríquez de Arana, Geliebte von Christoph Kolumbus und Mutter seines zweiten Sohnes, Fernando Kolumbus
 Carlos Arana Osorio (1918–2003), guatemaltekischer Politiker
 Diego Barros Arana (1830–1907), chilenischer Historiker und Geschichtsschreiber
 Facundo Arana (* 1972), argentinischer Schauspieler
 Felipe Arana (1786–1865), argentinischer Jurist und Politiker
 Giovani Edgar Arana (* 1974), bolivianischer Geistlicher, Bischof von El Alto
 Guilherme Arana (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Jaime Arana, mexikanischer Fußballspieler
 José Ruiz de Arana y Bauer (1893–1985), spanischer Diplomat
 Marco Arana Zegarra (* 1962), peruanischer katholischer Pfarrer
 Mariano Arana (* 1933), uruguayischer Architekt und Politiker
 Sabino Arana Goiri (1865–1903), baskischer Schriftsteller und Politiker
 Salvador Navarro Arana (1950–2004 ebenda), mexikanischer Fußballspieler, siehe Salvador Navarro (Fußballspieler)
 Tomas Arana (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Zacarías de Vizcarra y Arana (1880–1963), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Toledo

Siehe auch:
 Aranha